Tartuffe een komedie van Molière
Tartufo, een Italiaanse ijsspecialiteit
Tartufo, een spelprogramma met Donaat Deriemaeker